Мезенцы — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мезенцы — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Мезенцы — деревня в Ординском районе Пермского края.